Algiers kan syfta på:

 Algiers (album) – ett musikalbum från 2012 av Calexico
 Algiers (film) – en amerikansk film från 1938 i regi av John Cromwell, originaltitel Algiers
 Fort Algiersgen – en amerikansk film från 1953, originaltitel Fort Algiers

Geografi
 Algiers, Indiana – en ort i Indiana
 Algiers, Louisiana – en ort i Louisiana
 Algiers, New Orleans – ett område i New Orleans